Camerer ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Camerer (* 1959), US-amerikanischer Ökonom
 Ernst Camerer (1836–1919), deutscher Rechtsanwalt und Vereinsfunktionär
 Friedrich von Camerer (1803–1863), deutscher Jurist und Landtagsabgeordnetere

 Karl von Camerer (1801–1863), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Adolf Camerer (1823–1893), deutscher Verwaltungsjurist
 Luitgard Camerer (1938–2022), deutsche Bibliothekarin

 Wilhelm Camerer (1842–1910), deutscher Arzt und Physiologe

Siehe auch:
 Camerarius